Allan Jones peut désigner :
 Allan Jones (1907-1992), un acteur et chanteur américain ;
 Allan Jones (1940-), un footballeur puis entraîneur anglais ;
  (1951/1952-), un éditeur britannique de magazines.